Дом контр-адмирала Мекензи, или Екатерининский дворец — одно из первых построенных в Севастополе каменных зданий. Находился на Екатерининской площади (ныне площадь Нахимова).

История 
1 июня 1783 года первый начальник Черноморского флота, контр-адмирал Мекензи, начал застройку Севастополя. Постройка производилась несколькими далеко неискусными балаклавскими греками, но, несмотря на большой недостаток в рабочих руках и строительном материале, город быстро застраивался, и уже 1 ноября того же года распорядительный и энергичный адмирал праздновал большим балом своё новоселье в выстроенном им для себя каменном доме.

К приезду в Севастополь Екатерины II, в 1787 г., дом этот, по повелению князя Потемкина, был обращён во дворец и отделан внутри не только с полным комфортом, но и с большой роскошью: «стены снизу до окон», пишет «севастопольский старожил» 3. А., — «были обложены чистою столярною работою из самого лучшего орехового дерева, а выше окон покрыты малиновым и других цветов штофом с богатыми шелковыми занавесами на окнах; полы устланы были тёмно-зелёным тонким сукном; комнаты все меблированы лучшею мебелью, зеркалами и люстрами».

В этом дворце в первый день её приезда, представлялись Екатерине штаб и обер-офицеры, а на другой день - жены их. С тех пор этот дом стал именоваться Екатерининским дворцом.

Посетивший в 1818 году Севастополь, Император Александр I, осмотрев дворец, сказал сопровождавшему его адмиралу Грейгу: «Дом сей оставить навсегда в настоящем виде».

Здание снесено в 1920-х годах.

Ссылки 
Екатерининский дворец на городском портале Севастополя

Литература 
 А. М. Зайончковский. Исторический путеводитель по Севастополю (1907)

Здания и сооружения Севастополя
Здания и сооружения, построенные в 1783 году
Здания и сооружения, снесённые в 1920-е годы
Снесённые здания и сооружения Украины
Путешествие Екатерины II в Крым